Ubaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubaí (ort), Minas Gerais, 
 Ubaí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar